Hit the Lights puede referirse a:

 Hit the Lights, una banda estadounidense formada en 2003.
 «Hit the Lights», una canción de Jay Sean.
 «Hit the Lights», una canción de Metallica.
 «Hit the Lights», una canción de Selena Gomez & the Scene.